Zkratka ESF může znamenat:

Evropské sociální fórum – konference pořádaná „alter-globalizačním“ hnutím
Evropský sociální fond – hlavní finanční nástroj Evropské unie
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně